CONCACAF Giants Cup var en international fodbold klub turnering der blev afholdt i 2001 som erstatning for CONCACAF Cup Winners' Cup. Turneringen var for CONCACAF-hold med det højeste tilskuergennemsnit i deres respektive nationale ligaer og blev vundet af Mexicos Club América. Det var meningen at vinderen og nummer to skulle kvalificere sig til "CONCACAF Clubs Cup", en turnering med otte af holdene fra CONCACAF Champions Cup og Giants Cup, der skulle kæmpe hver januar, for at komme med til FIFA Club World Championship. I oktober 2001, blev "Clubs Cup" til CONCACAF Champions Cup 2002 og klubberne Club América og D.C. United kom med i turneringen.

Resultater

Vindere 
2001: Club América (MEX)

Eksterne Links 
 RSSSF: FC Giants' Cup

Etableret i 2001
Ophørt i 2001
Fodboldturneringer fra Nordamerika
Giants Cup